Colmegna ist der Name des Ortes

 Colmegna (Luino) Ortschaft in der Gemeinde Luino, Provinz Varese

sowie folgender Personen

 Ariel Colmegna, uruguayischer Fotograf
 Gaetano Colmegna, italienischer Komponist des 19. Jahrhunderts
 Héctor Colmegna (1893–1990), argentinischer Mediziner
 Martina Colmegna (* 1996), italienische Tennisspielerin